Obaldía oder Obaldia ist der Familienname folgender Personen:

 José Domingo de Obaldía (1845–1910), Staatspräsident von Panama
 René de Obaldia (* 1918), französischer Autor und Dramatiker